Школа № 1498 «Московская Международная Школа» расположена в районе Раменки Западного административного округа города Москвы. Адрес школы: Мичуринский проспект, дом 23.

Общая информация 
Центр образования № 1498 был основан в 1994 году. Изначально это было государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1198. С 2009 года школа стала реализовывать концепцию «Московская Международная Школа».

В школе преподаются все общеобразовательные предметы. Английский язык преподаётся по углублённой программе. Также большое внимание уделяется изучению черчения.

В школе проводятся различные мероприятия. В 2010, 2011 и 2012 годах в центре образования № 1498 проводился международный турнир по черчению. Весной 2010 года в школе состоялся фестиваль научно-технического творчества и молодежной инициативы. В ноябре 2010 года в ЦО № 1498 проходил мастер-класс по каллиграфии.

Согласно официальному рейтингу лучших школ Москвы, составленному в ноябре 2011 года по результатам образовательной деятельности, центр образования № 1498 занял 261 место.

Школьное движение

В учебном заведении ведётся активная программа:
 1. Многочисленные экскурсии;
 2. Школьные праздники;
 3. Мероприятия в учебной сфере.
Также существует школьная газета, в которую может внести статью или комментарий каждый ученик школы.

Директора школы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт школы № 1498
 Старый Официальный сайт школы № 1498
 Сайт сообщества родителей учеников

 
 
 Скандал в московской школе: директор устроил семейный бизнес. Вести.ру (31 августа 2011 года).
 
 
 
 
 Директор московской школы обобрал родителей учеников на 20 млн рублей. НТВ (13 апреля 2014 года).
 Директор школы на западе Москвы заработал 20 млн рублей на незаконных занятиях английским. Московский комсомолец (13 апреля 2014 года).

Школы, основанные в 1994 году
Школы Москвы
Раменки